Gerhard I. (* 1232; † 21. Dezember 1290) war der einzige Graf von Holstein-Itzehoe.

Leben 
Er war der zweite Sohn von Adolf IV. von Schauenburg und Holstein und Heilwig von der Lippe. Nachdem sein Vater am 13. August 1239  in das von ihm in Kiel gegründete Marienkloster der Franziskaner eingetreten war, regierte Gerhard gemeinsam mit seinem älteren Bruder Johann, anfangs unter der Vormundschaft ihres Onkels Herzog Abel von Schleswig. Als Adolf IV. 1261 starb, teilten Johann und Gerhard Holstein und Stormarn in die Grafschaften Holstein-Kiel und Holstein-Itzehoe, wobei Gerhard den Teil mit Stormarn, Plön und die Grafschaft Schauenburg, den Stammsitz der Familie, übernahm und in Itzehoe residierte und Johann den Teil mit Kiel, Wagrien, Ostholstein. Er baute dort die Herrschaft mit Rodungsbesiedlung planvoll aus, sodass mehrere Orte entstanden. 1255 schlossen die Brüder ein Handelsabkommen mit Lübeck. Gerhard bekam Rendsburg vom Bruder Johann, welches er von Dänemark zurückgewann und trat dafür Segeberg mit der Siegesburg ab. Er half den Neffen in Schleswig gegen Dänemark und sicherte so das Gebiet Eckernförde. Er siegte 1262 in der Schlacht auf der Lohheide. Als sein Bruder 1263 starb, wurde er als Vormund der Söhne von Johann Regent von Kiel und Segeberg. Er stritt viel mit den Erzbischöfen von Bremen, mit Lübeck und dem Landadel und baute die Verwaltung aus.

Als Gerhard I. starb, teilten seine Söhne Gerhard II., Adolf VI. und Heinrich vor 1295 die Grafschaft Holstein-Itzehoe in die drei Grafschaften Holstein-Plön, Holstein-Schauenburg und Holstein-Rendsburg auf.

Siegel 

(s.Abb.) Umschrift: S(IGILLUM)* GERARDI*COMITIS*HOLTSATIE*ET*DE*SCOWENB(O)RCH (Siegel Gerhards Graf von Holstein und von Schauenburg)

Ehen und Nachkommen 

Er heiratete um 1250 Elisabeth von Mecklenburg († ca. 1280), eine Tochter von Fürst Johann I. von Mecklenburg, und hatte mit ihr folgende Kinder:
Liutgard, (* ca. 1251; † 1289), verheiratet mit Herzog Johann von Braunschweig-Lüneburg, dann verheiratet mit Fürst Albrecht von Anhalt-Köthen
Johann (* 1253; † ca. 1272), Propst von Hamburg
Gerhard II. (* 1254; † 1312), Graf von Holstein-Plön
Adolf VI. (* 1256; † 1315), Graf von Holstein-Schauenburg
Heinrich I. (* 1258; † 1304), Graf von Holstein-Rendsburg
Elisabeth († vor 1284), verheiratet mit Graf Burchard II. von Wölpe
Albrecht († zwischen 1272 und 1281)
Hedwig (* vor 1264; † ca. 1325), verheiratet mit König Magnus von Schweden
Mechthild, verheiratet mit Graf Johann von Wunstorf
Bruno (* nach 1272; † vor 1289)
Otto

Ca. 1280 heiratete er Adelheid (* ca. 1237; † 1285), eine Tochter des Markgrafen Bonifatius II. von Montferrat (* ca. 1203; † 1253).

Abstammung

Literatur 
 
 
 Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier, Ingwer Momsen (Hrsg.): Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Wachholtz, Neumünster 2008, ISBN 978-3-529-02606-5.

Weblinks 
 genealogie-mittelalter.de

    

Person (Kreis Steinburg)
Graf (Holstein)
Familienmitglied des Hauses Schauenburg
Familienmitglied des Hauses Schauenburg (Linie Holstein-Itzehoe)
Geboren 1232
Gestorben 1290
Mann
Adolf IV. (Schauenburg und Holstein)